Miejscowości w USA
 Harlan – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Harlan – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Harlan – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Harlan
 Gminy w USA
 Harlan (ang. Harlan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Harlan (ang. Harlan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Harlan (ang. Harlan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Harlan (ang. Harlan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Harlan (ang. Harlan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harlan (ang. Harlan County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Harlan (ang. Harlan County) – w stanie Nebraska

 Inne
 Harlan – krater na powierzchni Księżyca